Меліто́польська окру́га (Меліто́пільська) — адміністративно-територіальна одиниця Української СРР в 1923–1930 роках. Окружний центр — місто Мелітополь.

Історія 

Утворена 12 квітня 1923 року у складі Катеринославської губернії На момент утворення складалася з 15 районів. На 1 січня 1930 р. — з 17 районів.

На півночі округа межувала з Запорізькою округою та Криворізькою, на заході з Херсонською, на сході Маріупольською округою. На півдні омивалася Азовським морем.

Протягом 1924–1930 років змінювалися межі округи. Ліквідована 2 вересня 1930 року.

Населення 
За даними на 1 жовтня 1925 року складалася з 21 району та 250 сільрад, населення становило 678 тис. осіб. 

Відповідно до Всесоюзного перепису населення 1926 року в окрузі проживало 736 166 мешканців (48,16% чоловіків і 51,84% жінок). З них 49 049 були міськими, а 687 117 — сільськими жителями.

Національний склад 
За національним складом 57,7% населення були українці, 25,0% — росіяни, 6,84% — болгари, 
5,99% — німці, 2,0% — євреї .

Національний склад населення районів та міст Мелітопільської округи за переписом 1926 р.

Мовний склад 
Рідна мова населення округи за переписом 1926 року

Керівники округи

Відповідальні секретарі окружного комітету КП(б)У 
 Демічев Г. (.03.1923—.09.1923)
 Неровня К. Т. (.09.1923—.04.1925)
 Єрмоленко Панас Максимович (.04.1925—1927)
 Макаров А. П. (1927)
 Фесенко Олександр Ксенофонтович (1927—1928)
 Чурсін С. (1928)
 Марголін Натан Веніамінович (.05.1928—13.07.1930)
 Барабаш М. П. (13.07.1930—.08.1930)

Голови окружного виконавчого комітету 
 Капранов Микола Євдокимович (1923—.06.1923)
 Лихоманов Андрій Матвійович (.06.1923—.08.1923)
 Кожанов І. К. (.08.1923—.12.1924)
 Котельников Петро Максимович (.12.1924—.04.1925)
 Пахомов Яків Захарович (.04.1925—1925)
 Коробкін Ф. Т. (1925—1926)
 Коржиков Тит Михайлович (1926—1928)
 Кириченко С. Д. (1928—1928)
 Крих Варфоломій Михайлович (1928—.11.1929)
 Прохоренко Я. К. (.11.1929—.08.1930)

Примітки

Посилання 
 Демоскоп

Джерела 
 Верменич Я. В. Мелітопольська округа //  
 Верменич Я. В. Мелітопольська округа //  
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Том 10–16. Таблица VI. Население по полу, народности. —  : Издание ЦСУ Союза ССР, 1928–1929.  
 Матеріяли до опису округ УСРР. Мелітопільська округа / Центр. стат. упр. УСРР; [перед. слово М. Вольфа]. – Харків : [Київ-Друк], 1926. — VIII, 60 с. 
 Мелитопольский округ (1923–1930) // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991.   
 

Округи УСРР
Радянська доба Запорізької області
Радянська доба Херсонської області